В гербах всех республик СССР присутствовали серп и молот, красная звезда, восходящее солнце и колосья. Эти элементы были окружены продуктами сельского хозяйства, производимыми в каждой республике — хлопок в азиатских республиках, пшеница в Казахстане и на Украине, виноград — в Молдавии. На всех гербах был начертан лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на официальном языке республики и на русском (кроме герба Бухарской ССР). К моменту распада СССР в 1991 гербы выглядели следующим образом:

Гербы союзных республик 

В настоящее время три бывшие республики СССР используют видоизменённые версии своих советских гербов: Белоруссия (с 1995 года), Таджикистан, Узбекистан. Герб Туркмении также был сделан на основе советского герба, но от оригинала остались лишь хлопок и колосья. Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика использует изменённую версию герба Молдавской ССР.

Герб Карело-Финской ССР

Гербы автономных республик (АССР) 
Ниже представлены гербы автономных советских социалистических республик (на момент распада СССР).

В составе РСФСР

В составе Азербайджанской ССР

В составе Узбекской ССР 
В состав Узбекской ССР входили:
 Таджикская АССР (до 26 октября 1929 года)
 Каракалпакская АССР

В составе Грузинской ССР 
В состав Грузинской ССР входили:
 Абхазская АССР (до 19 февраля 1931 года — Социалистическая Советская Республика Абхазия)
 Аджарская АССР (до 5 декабря 1936 года — Автономная Социалистическая Советская Республика Аджаристан)
 Юго-Осетинская автономная область

Интересные факты 
Поскольку Балтийское море находится к западу от Латвии, изображённое на её гербе советского времени солнце может быть принято за заходящее, а не восходящее.
В то же время известный город-курорт Юрмала расположен на южном побережье Рижского залива. В данном месте невидимый сегмент суточной параллели Солнца летом находится полностью за морским горизонтом. То есть, Солнце как заходит в море, так и восходит — тоже из моря (это можно наблюдать и в Юрмале, и в столице Латвии — Риге).

Несмотря на то, что на гербе Армянской ССР изображена гора Арарат, сама гора расположена на территории Турции. По этому поводу существует байка:
Армянская ССР принимает первую конституцию, которая включает и описание герба республики. Турция заявляет резкий протест по поводу этого: Армения не имеет права изображать на своем государственном гербе территорию, не принадлежащую ей. Ответ советской стороны: на турецком флаге изображен полумесяц, но ведь территория Луны не принадлежит Турции.

Только два герба республик имели форму правильного круга: это гербы Грузии и Армении. На них и на гербе Таджикской ССР, кроме того, красная звезда находится не в самом верху герба.

См. также 
 Флаги республик СССР
 Социалистическая геральдика

Примечания

Ссылки 
 Советская государственная символика

Литература